Mužská dvouhra Swiss Indoors 2016 probíhala v závěru října 2016. Do singlové soutěže basilejského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl švýcarský tenista Roger Federer, který v červenci 2016 předčasně ukončil sezónu pro nedoléčené zranění kolena.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Chorvat Marin Čilić, jenž ve finále zdolal japonskou turnajovou trojku Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. V probíhající sezóně si tak po srpnovém triumfu na Western & Southern Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Proti japonské jedničce snížil pasivní vzájemnou bilanci zápasů na 5–7.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
ATP World Tour 2016